Sezon (1940/1941) był 38. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Rozgrywki toczyły się pod okupacją niemiecką. W lidze nie wystartował zespół Hungária FC, gdyż był to klub żydowski. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył György Sárosi, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 29 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1940 w piłce nożnej
1941 w piłce nożnej